Pułki ułanów noszące numer 10:

Polskie
 10 Pułk Ułanów Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego
 10 Pułk Ułanów Litewskich Wojska Polskiego II RP

Niemieckie
 Królewski Pruski Pułk Ułanów Księcia Augusta Wirtemberskiego (Poznański) Nr 10 Armii Cesarstwa Niemieckiego